Hrvatska:
 Bankovci (Požega), gradsko naselje Požege
 Bankovci (Zdenci), naselje u općini Zdenci
 Bankovci (Istra), naselje u Istri